Alejandro Davidovich Fokina - tennista spagnolo
 Lolita Davidovich – attrice canadese
 Paul Davidovich – generale austro-ungarico di origine serba